Лангхофф () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Лангхофф, Вольфганг (1901—1966) — немецкий театральный режиссёр, актёр, писатель.
 Лангхофф, Томас (; род. 1938) — немецкий театральный режиссёр.
 Лангхофф, Матиас (; род. 1941) — немецкий театральный режиссёр.
 Лангхофф, Анна (; род. 1965) — немецкий писатель, драматург.
 Лангхофф, Лукас (; род. 1964) — немецкий театральный режиссёр.
 Лангхофф, Шермин (; род. 1969) — немецкий театральный деятель.
 Лангхофф, Фридрих (; 1818—1887) — немецкий помещик, член Рейхстага.
 Лангхофф, Клаус (; род. 1939) — немецкий гандболист и тренер.
 Лангхофф, Норберт (; род. 1935) — немецкий инженер, предприниматель.
 Лангхофф, Вальтер (1883—1944) — немецкий промышленник, нацист.